Francesco Grimaldi (Oppido Lucano, 1543 – Napoli, 1º agosto 1613) – architetto e religioso italiano.
 Francesco Grimaldi di Monaco – nobile genovese che nel 1297 ha preso parte alla conquista della rocca di Monaco.
 Francesco Maria Grimaldi (Bologna, 2 aprile 1618 – Bologna, 28 dicembre 1663) – gesuita, fisico e astronomo italiano.